

Miejscowości i ich części w  Polsce 
 Dziewięć Włók – część wsi Wielkie Stwolno w woj. kujawsko-pomorskim, w pow. świeckim, w gminie Dragacz
 Dziewięć Włók – wieś w woj. pomorskim, w pow. gdańskim, w gminie Pruszcz Gdański
 Dziewięć Włók – przysiółek wsi Kalwa w woj. pomorskim, w pow. sztumskim, w gminie Stary Targ